TQM, un sigle signifiant Tricycles et Quadricycles à Moteur, ces derniers véhicules étant plus connus sous le nom de quads.
 TQM, en anglais , terme fréquemment employé en lieu et place de sa traduction en français : Qualité totale.